

Chimica 
 TEX – dinitrotetraoxadiazaciclododecano

Cinema 
 Un ragazzo chiamato Tex (Tex) – film statunitense del 1982 con Matt Dillon

Codici 
 TEX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Telluride (Stati Uniti)
 tex – codice ISO 639-3 della lingua tennet

Informatica 
 TeX – linguaggio per la tipografia digitale

Fumetti 
Tex – personaggio dei fumetti creato da Gian Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini
Tex – serie a fumetti dedicata al personaggio omonimo

Musica 
 Tex – gruppo musicale tedesco
 Tex – canzone dei Litfiba, contenuta nell'album Litfiba 3 del 1988 e nel singolo Tex '90

Altro 
 Tex – unità di misura per il titolo di un filato